Étymologiquement, le prénom Cynthia vient du mot grec kynthios signifiant « qui vient du Kynthos ». En effet en Grèce, sur l'île de Délos, se trouve le mont ainsi nommé, lieu mythique où seraient nés la déesse Artémis et son frère Apollon. De ce fait, Artémis est parfois appelée "Cynthia". Le nom est aussi associé à Athéna dans le culte grec délien où elle partage le sanctuaire avec Zeus, son père, lui-même nommé "Cynthios". 

Pendant la Renaissance et l'âge baroque c'est l'un des (sur)noms les plus habituels de la Lune, autant dans la poésie et le théâtre (comme ceux de Shakespeare) que dans l'astronomie (ainsi par Galilée). C'est à partir de ce moment qu'il commence à être utilisé comme prénom à l'instar d'autres références mythologiques comme Diane ou Artémis, Cassandre ou Hercule, Hyacinthe même, etc.

Ce prénom, répandu dans les pays anglophones (surtout aux États-Unis), apparaît en France à la fin du XX siècle. Dans les pays hispanophones il peut aussi se traduire Cintia et en Italie par Cinzia, voire par exemple Xint(h)ia et Xynthia en germanophonies.

La fête correspondante peut être célébrée :
 le 17 août du calendrier grégorien à la saint(e)-Hyacinthe, dont il peut être considéré comme une variante de l'apocope du prénom correspondant ; 
 et à d'autres dates possibles, dont localement (depuis le Latium italien) les 30 janvier grégoriens via Sainte Jacinthe Mariscotti / Marescotti de Viterbe dont la vie terrestre s'achève en 1640 ;
 voire chaque 9 juin, à l'occasion de la sainte-Diane (du fait de l'évocation ci-avant).

Personnalités portant ce prénom 
 À rapprocher aussi du diminutif possible de Cendrillon / Cindirella :
 Cindy Breakspeare alias Cynthia Jean Cameron Breakspeare de son nom complet, reine de beauté Miss Monde 1976 ;
 Cindy Crawford (Cynthia Ann Crawford), mannequine et actrice américaine ;
 Cyndi Lauper, alias Cynthia Ann Stephanie Lauper de son nom complet, chanteuse américaine.
 Cynthia del Águila, femme politique guatémaltèque ;
 Cynthia Fleury, philosophe et psychanalyste française ;
 Cynthia Hamilton, pairesse britannique ;
 Cynthia Nixon, actrice anglo-saxonne, l'une des quatre principales protagonistes de la série Sex and the City, après un rôle plus modeste dans le film Amadeus de Milos Forman ;
 Cynthia Powell, ex-femme de l'auteur, compositeur et interprète anglais des Beatles John Lennon ;
 Cynthia Rhodes, connue grâce au film Dirty Dancing ;
 Cynthia Rothrock, connue grâce au kung-fu et à des films ;
 Cynthia Stevenson, actrice américaine ;
 Cynthia Watros, connue grâce à la série Lost : Les Disparus.

Œuvres de fictions avec un personnage nommé Cynthia 
 Cœur Océan ;
 Cynthia de Robert Z. Leonard (1947) ; 
 Cynthia ou le Rythme de la vie, dessin animé où ladite Cynthia s'appelle Hikari dans la version originale japonaise ;
 Le Miracle de l'amour ;
 Notable, donc coupable ;
 Pokémon, le célèbre jeu vidéo où une Cynthia apparaît en tant que maître(sse) de la Ligue Pokémon, dans l'opus diamant et perle, personnage repris dans le dessin animé (saison 10) ;
 Les Razmoket (poupée de Couette-Couette) ;
 Sirènes ;
 Zap Collège.

Mythologie gréco-latine, arts et lettres 
 Surnom possible de la déesse Artémis, en général plus connue sous son surnom de Diane (chasseresse) issu du latin Diana ; et donc parfois de l'astre lunaire (voir ci-avant) ;
 voir aussi Hyacinthe.

Toponymes 
 Mont Cynthe, francisation du nom du mont grec Kynthos vu plus haut ;
 Cynthia, hameau (hamlet) du comté de Brazeau, situé dans la province canadienne de l'Alberta.

Botanique 
 L' hyacinthe, une variété de
 jacinthe.

Zoologie 
Cynthia était un genre de lépidoptères aujourd'hui mis en synonymie avec Vanessa.

Météorologie 
Tempête Xynthia, qui s'est abattue du centre de l'océan Atlantique vers une partie de l'Europe fin février 2010.

Notes et références 

Prénom féminin
Prénom américain

sl:Hijacinta